Amphoe Ao Luek  (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Krabi. Die Provinz Krabi liegt im Westen der Südregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Distrikte (von Norden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Nuea Khlong, Khao Phanom und Mueang Krabi in der Provinz Krabi. Im Südwesten grenzt der Landkreis an die Bucht von Phang Nga, im Westen liegt Amphoe Thap Put der Provinz Phang Nga.

Nationalpark 
Der Than-Bok-Khorani-Nationalpark wurde am 30. September 1998 eingerichtet. Er ist 104 km² groß und beinhaltet schroffe Sandsteinberge an der Küste und 23 Inseln vor der Küste.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Das Amphoe Ao Luek ist in neun Gemeinden (Tambon) eingeteilt, welche wiederum in 51 Dorfgemeinschaften (Muban) unterteilt sind.

Lokalverwaltung 
Im Landkreis gibt es zwei Kleinstädte (Thesaban Tambon): 
 Laem Sak () einem Teil des Tambon Laem Sak,
 Ao Luek Tai () mit Teilen der Tambon Ao Luek Tai und Ao Luek Nuea.

Außerdem gibt es neun „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ (TAO, ) für die Tambon oder die Teile von Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Ao Luek von amphoe.com (in Thai)
 Informationen zum Than Bok Khorani National Park von dnp.go.th (in Englisch)

Ao Luek